Miejscowości w USA:
 Davie – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Davie (ang. Davie County) – w stanie Karolina Północna